Mandel (bij Bad Kreuznach), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Mandel (rivier), een rivier in België
Mandelkanaal, een kanaal in België
De Mandel, een Belgische sociale huisvestingsmaatschappij

Personen
Babaloo Mandel, een Amerikaanse scenarioschrijver
Ernest Mandel, een marxist
Howie Mandel, een Canadese acteur
Harvey Mandel, een Amerikaanse gitarist
 Rosellina Burri-Bischof (1925-1986), Zwitserse onderwijzeres, maatschappelijk werkster en conservatrice